Grand Prix Monaka 1986 (oficiálně XLIV Grand Prix Automobile de Monaco) se jela na okruhu Circuit de Monaco v Monte Carlu v Monaku dne 11. května 1986. Závod byl čtvrtým v pořadí v sezóně 1986 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1986
Grand Prix Monaka